Nils Johansson, švedski hokejist, * 24. julij 1938, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za klube Alfredshems IK, MoDo Hockey in Färjestads BK, v sezoni 1963/64 je bil izbran za švedskega hokejista leta. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in šestih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik ene zlate, štirih srebrnih in ene bronaste medalje.

Leta 2015 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska 2. liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 5
| 9
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 67/68
|
| 20
| 2
| 12
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 3
| 8
| 11
|
| 6
|
|
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 69/70
|
| 27
| 4
| 5
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 26
| 1
| 5
| 6
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 26
| 1
| 5
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 27
| 3
| 7
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 30
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 27
| 1
| 3
| 4
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Färjestads BK 
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih